Эакар () — вьетнамский топоним:
 Эакар — уезд в провинции Даклак.
 Эакар — город в уезде Эакар, провинция Даклак.